Příjmení Žůrek nosí více významných osobností:

 František Žůrek (* 1945) – český fotbalista, obránce
 Libor Žůrek (* 1979) – český fotbalový útočník
 Petr Žůrek (* 1966) – český politik, ředitel a projektový manažer
 Václav Žůrek (* 1981) – český historik

Související články 
 Barbora a Radim Žůrkovi – česká fotografická dvojice, zajímající se především o portrétní fotografii